Уру (порт. Uru) — многозначный термин.

 Уру — язык семьи уру-чипайя, на котором изначально говорил народ уру.
 Уру — индейский народ, проживающий в Боливии и Перу.
 Уру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.